Tomistominae — підродина крокодилів, що включає один живий вид — несправжній гаріал. Відомо багато інших вимерлих видів, які поширюють ареал підродини до еоцену. На відміну від несправжнього гаріалу, який є прісноводним видом, що мешкає лише в південно-східній Азії, вимерлі томістоміни мали глобальне поширення та жили в лиманах і вздовж узбережжя. Класифікація томістомінів серед Crocodylia постійно змінювалася; хоча традиційно вважається, що вони належать до Crocodyloidea, молекулярні дані вказують на те, що вони більш тісно пов’язані зі справжніми гаріалами як представники Gavialoidea.

Опис 
Томістоміни мають вузькі або подовжені носи. Живий несправжній гаріал живе в прісній воді та використовує свою довгу морду та гострі зуби, щоб ловити рибу, хоча справжні гаріали більш пристосовані до рибоїдства. Попри схожість з гаріалами, форми кісток томістомінових черепів ріднять їх з крокодилами. Наприклад, як у томістомінів, так і у крокодилів є тонкі заглазничні перегородки позаду очних западин і велика лунка для п’ятого верхньощелепного зуба. Селезінкова кістка нижньої щелепи довга і тонка, утворюючи характерну V-подібну форму, якої немає у гаріалів.

Крокодилові
Підродини плазунів